La nazionale di pallavolo maschile dell'Iran è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Iran ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Iran.

Rosa 
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

Volleyball Nations League

World League

Coppa del Mondo

Grand Champions Cup

Coppa asiatica

Altri progetti

Collegamenti esterni